Live in Orange County – album dei Social Distortion
 Live in Orange County – album degli I Am Ghost